Con Principato d'Albania possono essere indicati:
il Principato d'Albania di età medievale.
il Principato d'Albania esistito durante il XX secolo.